Rawlins se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andrew Rawlins
 John E. Rawlins